XIV чемпионат Азии по лёгкой атлетике 2002 прошёл с 9 по 12 августа в Коломбо (Шри-Ланка). Спортсмены разыграли 43 комплекта наград.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 Медалисты
 Результаты

2002
лёгкая атлетика
2002 год на Шри-Ланке
Спорт на Шри-Ланке
Август 2002 года
Коломбо